Дольська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Дольська сільська рада — Волинська область, Любешівський район
 Дольська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Турійський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України